Turó ratllat africà (Ictonyx striatus)
 Turó ratllat saharià (Poecilictis lybica)